El Torneig de Roland Garros 2016, conegut oficialment com a Internationaux de France 2016, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a la categoria de Grand Slam. La 115a edició del torneig es va celebrar entre el 16 de maig i el 5 de juny de 2016 al Stade Roland Garros de París, França.

Notícies 
 El serbi Novak Đoković va fer una nova demostració del seu domini al circuit i va fer una pas molt important per augmentar la seva llegenda. Finalment va guanyar el torneig de Grand Slam que li mancava per completar en Grand Slam després de tres finals perdudes. A banda d'esdevenir el vuitè tennista en completar aquesta fita, també fou el tercer en guanyar els quatre grans torneigs de forma seguida tot i que no en un any natural. Aquest representà el dotzè títol de Grand Slam del seu palmarès, empatant al quart lloc de la classificació de més títols de Grand Slam amb Roy Emerson. El seu rival en la final, l'escocès Andy Murray va classificar-se per la final de Roland Garros per primera vegada a la seva carrera, de manera que va esdevenir un dels tennistes que ha disputat la final de tots els Grand Slams. Novament, el tennista serbi el va apartar de la glòria, ja que també l'havia superat en el primer de Grand Slam de l'any (Open d'Austràlia 2016), i representava la sisena final consecutiva que jugava contra Đoković.
 L'espanyola Garbiñe Muguruza va guanyar el seu primer títol de Grand Slam de la seva carrera. La seva rival, l'estatunidenca Serena Williams i aleshores número 1 del rànquing individual, va disputar la seva quarta final a París, la primera que acabava amb derrota.
 La parella masculina formada per l'espanyol Feliciano López i el català Marc López van guanyar el seu primer títol de Grand Slam. Marc López ja havia disputat una final a París amb derrota final (2014). Els seus rivals, els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van disputar la seva setena final a París, que ja havien guanyat en dos ocasions (2003, 2013).
 La parella femenina formada per les franceses Caroline Garcia i Kristina Mladenovic van guanyar el seu primer títol de Grand Slam, la primera parella francesa que guanyava aquest títol des de 1971.
 La parella mixta formada per la suïssa Martina Hingis i l'indi Leander Paes va guanyar el quart títol de Grand Slam en els darrers sis disputats. Ambdós tennista van completar el Grand Slam durant la carrera en categoria mixta, esdevenint tot just la segona parella en l'Era Open que ha aconseguit aquesta fita (Marty Riessen i Margaret Court). Paes va guanyar un Grand Slam en categoria mixta per desena ocasió i va esdevenir el tercer home en completar el Grand Slam mentre que Hingis va guanyar el cinquè del seu palmarès i també la tercera dona en completar el Grand Slam.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (campió)
  Andy Murray (final)
  Stan Wawrinka (semifinals)
  Rafael Nadal (3a ronda)
  Kei Nishikori (4a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (3a ronda)
  Tomáš Berdych (quarts de final)
  Milos Raonic (4a ronda)
  Richard Gasquet (quarts de final)
  Marin Čilić (1a ronda)
  David Ferrer (4a ronda)
  David Goffin (quarts de final)
  Dominic Thiem (semifinals)
  Roberto Bautista Agut (4a ronda)
  John Isner (4a ronda)
  Gilles Simon (3a ronda)
  Nick Kyrgios (3a ronda)
  Kevin Anderson (1a ronda)
  Benoit Paire (2a ronda)
  Bernard Tomic (2a ronda)
  Feliciano López (3a ronda)
  Viktor Troicki (4a ronda)
  Jack Sock (3a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (1a ronda)
  Pablo Cuevas (3a ronda)
  Joao Sousa (2a ronda)
  Ivo Karlović (3a ronda)
  Aleksandr Dolgopòlov (renúncia)
  Lucas Pouille (2a ronda)
  Jérémy Chardy (3a ronda)
  Federico Delbonis (1a ronda)
  Fabio Fognini (1a ronda)
  Steve Johnson (1a ronda)

Individual femení 
  Serena Williams (final)
  Agnieszka Radwańska (4a ronda)
  Angelique Kerber (1a ronda)
  Garbiñe Muguruza (campiona)
  Viktória Azàrenka (1a ronda)
  Simona Halep (4a ronda)
  Roberta Vinci (1a ronda)
  Timea Bacsinszky (quarts de final)
  Venus Williams (4a ronda)
  Petra Kvitová (3a ronda)
  Lucie Šafářová (3a ronda)
  Carla Suárez Navarro (4a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
  Ana Ivanović (3a ronda)
  Madison Keys (4a ronda)
  Sara Errani (1a ronda)
  Karolína Plíšková (1a ronda)
  Elina Svitolina (4a ronda)
  Sloane Stephens (3a ronda)
  Johanna Konta (1a ronda)
  Samantha Stosur (semifinals)
  Dominika Cibulková (3a ronda)
  Jelena Janković (1a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
  Irina-Camelia Begu (4a ronda)
  Kristina Mladenovic (3a ronda)
  Iekaterina Makàrova (2a ronda)
  Andrea Petkovic (2a ronda)
  Daria Kasatkina (3a ronda)
  Barbora Strýcová (3a ronda)
  Monica Niculescu (1a ronda)
  Jeļena Ostapenko (1a ronda)

Dobles masculins 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (3a ronda)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecau (2a ronda)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinals)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (3a ronda)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (final)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (quarts de final)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (2a ronda)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2a ronda)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (semifinals)
  Treat Huey /  Max Mirnyi (3a ronda)
  Henri Kontinen /  John Peers (2a ronda)
  Radek Štepánek /  Nenad Zimonjić (3a ronda)
  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah (1a ronda)
  Daniel Nestor /  Aisam-ul-Haq Qureshi (3a ronda)
  Feliciano López /  Marc López (campions)
  Marcin Matkowski /  Leander Paes (quarts de final)

Dobles femenins 
  Martina Hingis /  Sania Mirza (3a ronda)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (1a ronda)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (quarts de final)
  Timea Babos /  Iaroslava Xvédova (3a ronda)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (campiones)
  Andrea Hlavackova /  Lucie Hradecka (quarts de final)
  Iekaterina Makàrova /  Ielena Vesninà (final)
  Raquel Atawo /  Abigail Spears (2a ronda)
  Xu Yifan /  Zheng Saisai (quarts de final)
  Julia Görges /  Karolína Plíšková (3a ronda)
  Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (3a ronda)
  Lara Arruabarrena /  Sara Errani (1a ronda)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (1a ronda)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (renúncia)
  Vania King /  Al·la Kudriàvtseva (1a ronda)
  Chuang Chia-jung /  Hsieh Su-wei (1a ronda)

Dobles mixts 

  Chan Hao-ching /  Jamie Murray (quarts de final)
  Sania Mirza /  Ivan Dodig (final)
  Kristina Mladenovic /  Pierre-Hugues Herbert (semifinals)
  Iaroslava Xvédova /  Florin Mergea (2a ronda)

  Ielena Vesninà /  Bruno Soares (quarts de final)
  Andrea Hlavackova /  Edouard Roger-Vasselin (semifinals)
  Chan Yung-jan /  Max Mirnyi (quarts de final)
  CoCo Vandeweghe /  Bob Bryan (quarts de final)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial   

2016
Competicions tennístiques del 2016